В геометрии десятиугольная призма является восьмой в бесконечном семействе призм, образованных десятью квадратными боковыми гранями и двумя правильными десятиугольными основаниями. Имея двенадцать граней, это один из многих неправильных додекаэдров. Десятиугольная призма имеет 12 граней, 30 рёбер и 20 вершин. Если все грани правильные, это полуправильный или призматический однородный многогранник.

Использование 
Десятиугольная призма является ячейкой в двух однородных 4-мерных многогранниках:

Связанные многогранники

Ссылки 
 
 Interactive model of an Octagonal Prism

Зоноэдры
Призматические многогранники